Саранская улица — улица в Ленинском районе города Ижевска. Проходит от Кирзаводской до Клубной улицы. Нумерация домов ведётся от Кирзаводской улицы. Протяжённость — около 620 метров. Улица имеет индивидуальную застройку, причём застроена только её нечётная сторона. Все дома обслуживаются городским отделением связи № 10.

История 
Улица образовалась в 20-е годы XX века при застройке нового района, получившего имя Рабочий посёлок. Точное время возникновения улицы неизвестно, впервые в документах она была упомянута в 1926 году. В новом районе улица стала одной из самых первых, что было отражено в её названии — Первая улица Рабочего посёлка. Это название использовалось вплоть до 70-х годов. 5 марта 1970 года по решению исполкома Ижевского горсовета улица получила современное имя в честь столицы Мордовской АССР — города Саранска.

Расположение и маршрут 
Улица находится в западной (заречной) части Ижевска, на территории жилого района «Нагорный» Ленинского административного района города. Располагается между Почтовой и Шихтовой улицами. Начинается на Кирзаводской улице в промзоне бывшего кирпичного завода. Проходит далее в северо-западном направлении и пересекает Овражную улицу. Ближе к концу пересекает безымянный ручей и поворачивает на север, поднимаясь в гору к Клубной улице. Заканчивается на перекрёстке с Клубной и 14-й улицами напротив швейной фабрики «Зангари».

С юго-западной стороны к началу улицы примыкает Александровская улица.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1А — торгово-складская база «Удмуртоптторг».

По чётной стороне:
 ижевский родник № 13.

Транспорт 
В отличие от многих улиц и переулков Рабочего посёлка, Саранская улица имеет твёрдое покрытие на всём своём протяжении, связывая Рабочий посёлок с жилым районом «Строитель» и с центром Ижевска.

Маршруты городского транспорта по улице не проходят. Ближайшая остановка общественного транспорта — «Швейная фабрика „Зангари“» — находится на перекрёстке с Клубной улицей. Здесь останавливаются:
 троллейбусы № 9, 10, 14;
 автобусы № 8, 21, 26, 27, 34;
 маршрутки № 45, 50, 53, 353, 363.

Примечания